Мине́ево — название населённых пунктов и озёр в России:

Населённые пункты 
 Минеево — деревня в Кумёнском районе Кировской области.
 Минеево — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Минеево — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Минеево — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Минеево — деревня в Рамешковском районе Тверской области.

Озёра 
 Минеево — озеро в Челябинской области.
 Минеево — озеро в Омской области.
 Минеево — озеро в Новосибирской области.

См. также 
 Минеев
 Минеева